Locri es un topónimo griego que significa Lugar de Venados, y puede referirse a los siguientes sitios geográficos italianos:

 Locros, ciudad de la antigua Magna Grecia;
 Locri, municipio italiano de la Provincia de Región de Calabria.